Лунь:
 Лунь — хищные птицы семейства ястребиных.
 Лунь — деревня в Корткеросском районе Республики Коми.
 Лунь — река в Мурманской области.
 «Лунь» — советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903.
 «Лунь» — советский сторожевой корабль проекта 50 (1954—1989).
 «Лунь» — ночной монокуляр.

См. также 
 Лунь юй
 Лунь-Вож
 Лун